Oskar Sebald - botanico tedesco
Winfried Sebald - scrittore tedesco